Няжлову () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Мортень.
 Няжлову () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Клежань.